Fléville steht für folgende Gemeinden in Frankreich:

 Fléville, Gemeinde im Département Ardennes
 Fléville-devant-Nancy, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Fléville-Lixières, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle

Siehe auch:
 Fréville